Lustre steht für:

 Lustre (Programmiersprache), Programmiersprache
 Lustre (Dateisystem), ein Cluster-Dateisystem
 Lustre (Montana), Ort in den Vereinigten Staaten
 Lustre (Musikprojekt), schwedische Band